Salvación puede referirse a:
Salvación, liberación de un estado o condición indeseable.
Salvación, localidad del departamento de Madre de Dios, Perú.
Salvación de Busuanga, barrio del municipio filipino Busuanga.
Salvación de Denicolán, isla filipina.
Islas de la Salvación, archipiélago de la Guayana Francesa.
Bahía Salvación, bahía chilena.
La salvación, película argentina de 2008.
Tirada de salvación, concepto de los juegos de rol.